Marcel Régnier désigne plusieurs personnalités :

 Marcel Régnier (1867-1958), ministre français ;
 Marcel Régnier (1900-1998), directeur de la revue Archives de philosophie.